Амина:

 Амина — арабское женское имя, означает «чувствовать себя в безопасности».
 Амина Абдалла Арраф аль-Омари — псевдоним, под которым вёл блог американец, активист движения за мир.
 Амина ас-Садр (1937—1980) — иракская шиитская политическая и общественная деятельница, писатель, публицист.
 Амина бинт Вахб (ум. 577) — мать пророка Мухаммеда, дочь Вахба ибн Абд аль-Манафа, лидера клана Зухра, племени курайшитов.
 Амина (хауса) — полулегендарная королева племени хауса.